Золакар() (до 1925 года Золахач или Зорахач) — село в Армении в марзе Гегаркуник, находящееся в 45 км от областного центра — города Гавар.

История 
До 3 января 1925 года село называлось Золахач или Зорахач (от арм. «Зор»— сила и «хач»— крест). В 1829-32 годах село насчитывало 46 домов и 298 жителей. Согласно «Гeогpaфичeско-cтaтиcтичecкому cлoваpю Рoccийcкой Импepии» изданному в 1865 году, в селе на тот момент проживало 920 человек, имелось 113 дворов и разоренная армянская церковь. В селе также находился высокий крест с различного рода украшениями, благодаря которому поселение получило свое название. В 1893 году поселение имелось 204 двора, а население, полностью состоявшее из армян, насчитывало 1696 жителей. Согласно «Кавказскому календарю» за 1908 год, в селе Золохач проживают армяне  в количестве 2541 человек. Некоторые из жителей села являются потоками бежавших от резни переселенцев из деревни Зирой Байазет.

Население

Экономика 
Местное население в основном занимается скотоводством, выращиванием злаков и полевых культур.

Достопримечательности 
В селе имеется построенная в начале XIX века церковь Св. Геворга. Рядом находится «Тух Манук» и святилище "Св. Давида (XIII в.). Кроме этого в поселение очень много созданных до XIV века древних хачкаров и надгробных плит. Помимо традиционных хачкаров, в селе в большом количестве встречаются могильные плиты в виде саркофагов и каменных баранов. Среди всех хачкаров села наиболее выделяется воздвигнутый в XIII веке хачкар Зорахач (Золахач или Зоравор хач).

Археологические раскопки 
Первые разведочные раскопки были проведены в селе в 1975 году. Тогда по результатам находок, археологи пришли к выводу что в древности на территории села существовало довольно крупное поселение. Однако так и не было масштабных раскопок проведено. В 2012 году, один из жителей села обрабатывая свою землю, обнаружил следы древнего поселения. Среди найденных при этом находок помимо всего прочего были монеты и лампада, а также средневековый тонир.

Примечания 

Археологические раскопки в Гехаркуникской области